Hong Kong Asian Sevens 2017 – trzecia edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Hong Kong Asian Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 września 2017 roku na King's Park Sports Ground w Hongkongu będąc pierwszym turniejem sezonu 2017.

Rozegrane na King's Park Sports Ground zawody były pierwszym turniejem sezonu 2017 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach dwóch czterozespołowych grup systemem kołowym o rozstawienie przed zaplanowaną na drugi dzień trzyrundową fazą pucharową. W turnieju triumfowali reprezentanci Japonii. Najwięcej punktów w turnieju (46) zdobył Chińczyk Changshun Shan, w klasyfikacji przyłożeń ex aequo z dziewięcioma zwyciężyli Yeon Sik Jeong i Siosifa Lisala.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2017
Hong Kong Asian Sevens